Marta García Martín (2000-), joueuse d'échecs espagnole
 Marta García Lopez (2000-), pilote automobile espagnole
  (née en 1993), patineuse artistique espagnole